Sierra de Béjar peut se référer à :
 Sierra de Béjar, massif montagneux espagnol situé en castille-et-León et en Estrémadure.
 Sierra de Béjar, comarque de la province de Salamanque en castille-et-León.